Ля́до — название ряда населённых пунктов в России и Белоруссии. Происходит от слова «лядо», означающего пустошь среди леса, место вырубки и выжига леса для нужд земледелия.

Белоруссия:
 Лядо — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Боровое Лядо — посёлок в Кошелёвском сельсовете Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
 Великое Лядо — посёлок в Озеранском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области.
 Лядо — посёлок в Неглюбском сельсовете Ветковского района Гомельской области.
 Лядо — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия:
 Лядо — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России
 Красное Лядо — деревня в Аксёновском сельском поселение (Тверская область)
 Чёрное Лядо — деревня (бывшая) в Глазковском сельском поселении (Тверская область)

См. также 
 Ляда
 Лядино
 Ляды
 Лядов — фамилия.